Тисова може бити:

 Тисова (Приједор), насељено мјесто града Приједора, Република Српска, БиХ
 Тисова (Тахов), насељено мјесто у округу Тахов, Плзењски крај, Чешка Република
 Тисова (Усти на Орлици), насељено мјесто у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република